In der Liste der Bodendenkmale in Am Mellensee sind alle Bodendenkmale der  amtsfreien brandenburgischen Gemeinde  Am Mellensee und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020.  Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Am Mellensee aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
Am Mellensee
!Am Mellensee